La edición 40.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 21 de mayo y el 2 de junio de 1935 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 89 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 46 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el británico Fred Perry  logrando el único título que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final al alemán Gottfried von Cramm.

En la competición individual femenina la victoria fue para la alemana Hilde Krahwinkel Sperling que lograba el primero de los tres  títulos  que, de forma consecuitiva,  obtendría en París  al imponerse a la francesa  Simonne Mathieu.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1935